Raven Klaasen e Rajeev Ram hanno conquistato la prima edizione del torneo battendo in finale Pablo Carreño Busta e Mariusz Fyrstenberg con il punteggio di 7-62, 7-5.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

 Dominic Inglot /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Pablo Carreño Busta /  Mariusz Fyrstenberg (finale)

Alternate 

  Albert Ramos-Viñolas /  Casper Ruud (primo turno)

Wildcard 

  Bai Yan /  Wu Di (primo turno)

  He Yecong /  Sun Fajing (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2016
ATP World Tour 2016